Manlio Fabio Altamirano kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, 
 Manlio Fabio Altamirano (kommun), Veracruz, 
 Manlio Fabio Altamirano, Pánuco, 
 Manlio Fabio Altamirano, Puebla, Hueytamalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar